Копикэт:
 Копикэт — термин, употребляемый для обозначения копирования манеры поведения.
 «Copycat» («Имитатор») — название триллера 1995 года с Сигурни Уивер в главных ролях об убийце, имитировавшем преступления известных убийц.
 CopyCat — альтернативная расшифровка имени «Си-Си» () — клички кошки, клонированной в 2001 году.
 Copycat — компьютерная модель создания аналогий, разработанная Дугласом Хофстадтером и Мелани Митчелл.
 «Copycat» — название песни группы Lacrimosa.
 Copycat  — песня Билли Айлиш
 Copycat — персонаж комиксов вселенной Marvel. Мутант со способностью копировать внешний вид любого человека.
 Джем Антонелли или Копикэт — героиня комиксов вселенной Wildstorm.
 Копикэт-эффект — эффект, выражающийся в том, что освещение какого бы то ни было события провоцирует других на подобные действия.
 Copycat — Java-приложение.
 «Copycat» — восточноафриканская IT-компания.
 CopyCat — название серии французского мультсериала "Miraculous LadyBug"
 CopyCat — название песни музыкальной группы "the cranberries"